HSV može da se odnosi na:

FK Hamburger, nemački fudbalski klub iz Hamburga
HSL i HSV, šema boja